Einmalschlüssel ist ein Begriff aus der Kryptologie. Damit kann gemeint sein:

 Das Einmalschlüssel-Verfahren (siehe One-Time-Pad) oder
 das Einmal-Passwort-Verfahren (siehe Einmalkennwort)